1 Decembrie (gesprochen Prim Decembrie) ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 1 Decembrie (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 1 Decembrie (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

Die Namensgebung erinnert an den 1. Dezember 1918, an dem die Rumänen Siebenbürgens in Alba Iulia den Anschluss Siebenbürgens an Rumänien deklarierten.